Ali Beg Dhul-Kadr, emir dels Dhu l-Kadr
 Ali Beg ibn Arghun Shah, amir dels Ja'un-i Qurban
 Ali Beg Yasauri, amir dels Yasauris